Csen Kun (1976) kínai színész és énekes
 Csen Kun (1980) kínai baseballjátékos, olimpikon